Denis Abdwlïn – giocatore di hockey su ghiaccio russo
 Renat Abdwlïn – calciatore kazako